Ansellia – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae), takson monotypowy, zawierający gatunek Ansellia africana.

Rośliny występują w subtropikalnej Afryce. Poprzez swój system korzeniowy rozkładają one liście i czerpią z nich substancje odżywcze. Rodzaj jest epifitem, dość często także spotykany jest w poszyciu leśnym. Rośnie przeważnie na gałęziach drzew w lasach tropikalnych. Rośliny z tego rodzaju spotykane są w centralnej Afryce, na wysokościach do 2200 m. Występują między innymi w Kenii, Tanzanii, Sudanie, Botswanie, Kamerunie, Gabonie czy Nigerii.

Morfologia 
Cienkie i białe korzenie są bardzo charakterystyczne dla tego rodzaju. Skierowane są ku górze, wyłapując w utworzoną przez nie nieckę liście, z których później pobiera substancje potrzebne do wzrostu. Rośliny posiadają żółtawe pseudobulwy, które mogą dorastać do bardzo dużych rozmiarów, nawet 60 cm długości. Cała roślina może rozrastać się do niezwykle dużych rozmiarów, czasami może ważyć nawet około tony. Zdarza się, że mogą być one schronieniem dla niektórych gatunków zwierząt, jak na przykład sów (Bubo bubo).

Systematyka 
Rodzaj należy do podrodziny epidendronowych (Epidendroideae), rodziny storczykowatych (Orchidaceae), z rzędu szparagowców (Asparagales) w obrębie roślin jednoliściennych.

Hybrydy
Wyróżnianych jest osiem hybryd międzygatunkowych.
 Anaphorchis (× Graphorchis)
 Ansidium (× Cymbidium)
 Catasellia (× Catasetum)
 Cycsellia (× Cychnoches)
 Cyrtellia (× Cyrtopodium)
 Eulosellia (× Eulophia)
 Galeansellia (× Galeandra)
 Promellia (× Promenaea)

Przypisy 

Epidendronowe